François Nicolas Benoît Haxo – ingegnere militare e generale francese
Nicolas Haxo – generale francese, figlio di François Nicolas Benoît Haxo
Haxo – stazione della Metropolitana di Parigi